Бы́стрый — парусный фрегат 44-пушечного ранга (тип «Спешный») Российского Императорского флота

История 
Заложен 16 декабря 1805 года на Соломбальской верфи. Строитель A. M. Курочкин. Спущен 1 июня 1807 года, вошел в состав Балтийского флота .

Типовые и фактические технические характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 т;
 Длина по верхней палубе = 48,6; (48,53 м.)
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7; (12,65 м.)
 Осадка = 3,9 м; (3,86 м.)
 Арт. вооружение = 44 ор. (24-фн — по штату);(факт.- 50 ор.)
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба 
В 1807 с отрядом перешел из Архангельска в Кронштадт .

Участие в боевых действиях против флотов Англии и Швеции на Балтийском море в 1808—1809. 
 28 мая 1808 в составе отряда капитана I ранга графа Л. П. Гейдена () пришел из Кронштадта в Свеаборг для усиления обороны крепости, в октябре 1808 вернулся в Кронштадт .
 30 мая 1809 вышел из Кронштадта в крейсерство к острову Гогланд .
 18 июня 1809 подвергся атаке двух английских судов: линейного корабля   и фрегата «Melpomena». Отстреливаясь, ушел в Аспенские шхеры, а затем вернулся в Кронштадт.

В 1810 и 1811 занимал брандвахтенный пост на Кронштадтском рейде .

Участие в Отечественной войне 1812 и войне с Францией 1813—1814. 
 15 июня 1812 в составе эскадры адмирала Е. Е. Тета прибыл из Кронштадта в Свеаборг .
 Приняв на борт войска корпуса генерал-лейтенанта Ф. Ф. Штейнгеля, 27 августа 1812 эскадра прибыла в Ревель, а 3 сентября 1812 вернулась в Кронштадт .
 15 октября 1812 «Быстрый» в составе эскадры Е. Е. Тета вышел из Кронштадта в Англию для совместных действий с английским флотом против Франции и в конце ноября 1812 прибыл на Ширнесский рейд.
 В 1813 с эскадрой вернулся в Кронштадт.
 В 1814 крейсировал в Балтийском море.
С 1820 по 1825 занимал брандвахтенный пост на Кронштадтском рейде. Разобран в 1827 в Кронштадте .

Командиры 
 Ф. И. Цац (1807);
 В. И. Терновский (1808—1809);
 Д. А. Дурново (1810—1811);
 Г. И. Невельской (1812—1814);
 А. Ф. Северюков (1820—1821);
 Г. И. Платер (1822);
 А. И. Василевский (1823—1825).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»
 Русско-шведская война (1808—1809)
 Список русских парусных фрегатов
 Ранг в парусном военно-морском флоте.
 Калибр.

Примечания

Литература 
 
 Михайловский-Данилевский А. И. Описание Финляндской войны на сухом пути и на море в 1808 и 1809 годах. — , 1841.
 
 Военная Россия (электронный справочник). Парусный флот. Тип «Спешный»

Ссылки 
 История русского флота

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Корабли, построенные Архангельским адмиралтейством